Tarbes Pyrénées rugby, club de rugbi a 15 amb seu a Tarba (Occitània)
 Tournament Performance Rating, càlcul aproximat del nivell Elo en un torneig d'escacs